La XII edizione della Coppa dei Campioni della CSI si è svolta a Mosca dal 17 al 25 gennaio 2009, questa edizione ha visto trionfare gli moldavi del Sheriff Tiraspol.

Fase a gruppi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Classifica marcatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2009
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a Mosca